Siegfriedlinie steht für:

 Siegfriedstellung, deutsche Defensivstellung im Ersten Weltkrieg
 Westwall, zwischen 1938 und 1940 an der deutschen Westgrenze errichtete Grenzbefestigung